Mariner
 Relatiu a la mar. Vegeu:
 Blau marí
 Corb marí
 Corb marí emplomallat
 Corb marí gros
 Elefant marí
 Falcó marí
 Fonoll marí
 Lleó marí
 Llop marí de les Galápagos
 Monstre marí
 Serpent marí
 Vell marí
 Porc marí
 Geografia: Marí El, república de Rússia.
 Onomàstica:
 Marí o Publi Carvili Marí, usurpador del tron imperial romà, probablement la mateixa persona que Pacacià.
 Marí cognom provinent d'Eivissa i que significa relatiu o pertanyent al mar. Actualment les províncies espanyoles amb més habitants amb cognom Marí són les Illes Balears, València, Barcelona i Alacant.
 Marí de Flàvia Neàpolis, filòsof i retòric grec 
 Sant Marí el Diaca, anacoreta i fundador de la república de San Marino
 Sant Marí de Bitínia, nom adoptat per Marina el Monjo, que visqué com a monjo al s. VII.
 Marí de Tir, geògraf i matemàtic grec 
 Marí (metge), metge i anatomista grec
 Marí, bisbe de València durant l'època visigòtica.
 Alonso Marí Calbet, polític eivissenc.
 Antoni Marí Calbet, polític eivissenc.
 Bartomeu Marí Marí, farmacèutic i empresari eivissenc.
 Bartolomé Marí-Mayans Tur, empresari eivissenc.
 Bernabé Marí i Chirivella, comerciant, empresari i polític valencià
 Bernat Joan i Marí, polític i professor eivissenc.
 Esperança Marí Mayans, política formenterera.
 Isidor Marí Mayans, filòleg eivissenc
 Joan Marí Cardona, religiós i historiador eivissenc.
 Joan Marí de la Fuente, periodista formenterenc.
 Joan Marí Tur, polític eivissenc.
 Josep Marí Marí, pintor i escriptor eivissenc.
 Manel Marí, escriptor eivissenc.
 Pedro Marí Torres, empresari eivissenc.
 Rafel Marí Llacer, empresari mallorquí.

Vegeu també 
 Mari
 Joan Marí